Переве́рзева — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Переверзева, Людмила Сергеевна — украинская вокалистка и исполнительница песен.
 Переверзева, Наталья Владимировна (род. 1988) — российская фотомодель, победительница конкурсов красоты «Мисс Москва 2010» и «Краса России 2011».
 Переверзева, Нина Васильевна (1929—2022) — советский комбайнер, создатель первой женской бригады комбайнеров, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Переверзев